Navnet Keith Campbell kan henvise til flere forskellige personer med dette navn:

 Keith Campbell (biolog)
 Keith Campbell (filosof)